Госуда́рственный академи́ческий университе́т гуманита́рных нау́к (ГАУГН) — российское высшее учебное заведение, базирующееся в институтах Российской академии наук.

Первоначально носило наименования: Российский центр гуманитарного образования (РЦГО), Государственный университет гуманитарных наук (ГУГН). Современное полное наименование университета — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный академический университет гуманитарных наук».

История 
На протяжении своей истории РАН содействовала созданию многих учебных заведений: Санкт-Петербургский университет, Московский государственный университет, университеты в Казани, Дерпте, Морская академия, Шляхетский корпус, Корпус горных инженеров, Варшавский университет и др.

В начале 1990-х гг. возникла идея создания отдельного университета при РАН, который бы смог частично восполнить недостаток гуманитарного знания в российском обществе. Таким образовательным учреждением в 1992 г. стал Российский центр гуманитарного образования (РЦГО), большой вклад в создание которого внесли А. О. Чубарьян, В. Л. Макаров, А. А. Гусейнов, В. С. Стёпин, В. А. Ядов, Б. Н. Топорнин и др.

Первоначальная концепция предполагала открытие университета, охватывающего все области деятельности Академии наук, в том числе наличие в структуре университета и факультетов точных наук. Название тоже предполагалось другим — Университет Российской академии наук (УРАН).

24 февраля 1994 г. РЦГО получил статус государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования (Университета). С этого момента началось развитие нового университета России. В течение нескольких лет факультеты открывались ежегодно. В основном по инициативе руководства академических институтов, где формировались базовые кафедры и научно-образовательные центры.

21 августа 1998 года Центр был преобразован в Государственный университет гуманитарных наук (ГУГН).

18 июня 2007 г. пост ректора ГУГН занял доктор исторических наук М. В. Бибиков, Президентом университета стал академик А. О. Чубарьян.

В 2008 г. учебное заведение получило академический статус и наименование Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН).

Президентом ГАУГН является академик РАН, научный руководитель Института всеобщей истории А. О. Чубарьян, а врио ректора — кандидат юридических наук И. М. Сокольщик.

На 2018 год занимал 44 место в списке самых востребованных гуманитарных вузов России согласно рейтингу «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня».

Структура 
Факультеты и направления подготовки университета базируются в соответствующих по профилю институтах РАН.
 Исторический факультет — Институт всеобщей истории РАН, Институт археологии РАН
 Факультет мировой политики — Институт США и Канады РАН
 Факультет политологии — Институт философии РАН
 Юридический факультет — кадровый потенциал Института государства и права РАН
 Факультет психологии — Институт психологии РАН
 Социологический факультет — Институт социологии РАН
 Философский факультет — Институт философии РАН
 Экономический факультет — Центральный экономико-математический институт РАН
 Восточный факультет — Институт востоковедения РАН

На базе ГАУГН функционирует Научно-методический совет по истории при Минобрнауки России.

Руководство 
Президент ГАУГН — А. О. Чубарьян

Врио ректора ГАУГН — И. М. Сокольщик

Первый Проректор — В. С. Дударев

Научные журналы 
 Электронный научно-образовательный журнал «История» (ЭНОЖ «История») — по истории
 ЭНОЖ «Nauka.me» — для начинающих исследователей в области социально-гуманитарных наук.
 ЭНОЖ «Полилог/Polylogos» — выходит четыре раза в год, о политической науке, философии политики и философии истории.
 ЭНОЖ «Искусственные общества» — для исследований искусственных обществ.

Значимые мероприятия 
ГАУГН является организатором и соорганизатором таких мероприятий как: Международная школа историков, научный Форум Moscow Science Week, форум «Гуманитарное пространство мегаполиса», Премия Правительства Москвы для молодых учёных, Всероссийского медиафорума в РАН, Международного медиафорума «Пространство Евразия» и др.

Примечания

Ссылки 
 www.gaugn.ru — официальный сайт ГАУГН

Здания и сооружения района Якиманка